Vietnam Open ist der Name folgender Sportwettbewerbe:

 Vietnam Open (Badminton)
 ATP Ho-Chi-Minh-Stadt, Tennishallenturnier